Lod kan være flere ting:
 Lod (genstand) -en metalgenstand som skal virke ved sin masse
 Lod – poetisk om skæbne
 Jordlod – et jordområde
 Lod (hårlag) – hårlag på dyr, især fårs vinteruld
 Lod (måleenhed) – gammel vægtenhed
 Lod, Israel – israelsk by
 Lod (by) – fiktiv by i Det Mørke Tårn serien skrevet af Stephen King
 Kaste lod - afgøre noget ud fra den måde som nogle mærkede lodder lander på